al-Mustaʿīn bi-llāh (? – 1430) – califfo abbaside del Cairo
al-Mustaʿīn bi-llāh (836-866) – califfo abbaside di Baghdad
al-Mustaʿīn I, Sulaymān ibn Hūd al-Judhamī (1039-1046) – signore della ṭāʾifa di Saragozza, in al-Andalus
al-Mustaʿīn bi-llāh (1392-1408) – Laqab di Muhammad VII, sultano nasride di Granada